Justine — romance do Marquês de Sade
 Justine (Durrell) — romance de Lawrence Durrel
 The Adventures of Justine — série de filmes eróticos
 Justine (filme de 1969) — dirigido por George Cukor

Desambiguações de artes